Lorraine kan syfta på:

 Lorraine (sång) – en låt framförd av den bulgariska gruppen Kaffe

Geografi

Frankrike 

 Lorraine, region,

Kanada 

 Lorraine (kommun), Québec, Laurentides,

USA 

 Lorraine, Kansas, ort, Ellsworth County, 
 Lorraine, New York, ort, Jefferson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar